

Plaatsen

Verenigde Koninkrijk 
 Fishbourne (Isle of Wight)
 Fishbourne (West Sussex)

Verenigde Staten 
 Fishbourne (New Jersey)